El National Invitation Tournament 2000 fue la sexagésimo tercera edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Wake Forest, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2000

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2000
National Invitation Tournament